CMC, sigle composé des trois lettres C, M et C, peut faire référence à :

 Militaire
 Commission militaire centrale, deux organismes de la République populaire de Chine ;
 Commission militaire centrale du Parti du travail de Corée, organisme en Corée du Nord ;
 Collège militaire canadien ;

 Sport
 Coupe du monde des clubs de la FIFA ;
 Centre mondial du cyclisme ;

 Sciences
 carboxyle méthyle cellulose ;
 Concentration micellaire critique, en chimie ;
 CMC, une instruction pour processeurs de la famille X86 ;

 Télévision
 Country Music Channel, une chaine de télévision australienne consacrée à la musique country ;
 C'est mon choix, une émission de télévision présentée par Évelyne Thomas, entre 1999 et 2004, puis à partir de 2015.

 Entreprise
 Chemistry, Manufacturing and Controls ;
 Société canadienne de micro-électronique ;

 Musique
 Centre de musique canadienne ;
 Concours de musique du Canada ;
 Canadian music competition ;

 Autres
 Centre météorologique canadien ;
 Certified management consultant ;
 Common Mezzanine Card, un format de carte électronique empilable ;
 composite à matrice céramique ;
 conseiller mobilité carrière, qui accompagne les agents de la fonction publique française d'État dans leur mobilité professionnelle ;
 chasteté masculine contrôlée, une pratique sexuelle.

CMC est un code qui peut faire référence à :
 Camocim, dans l'État du Ceará, au Brésil, selon la liste des codes AITA des aéroports.